Ten artykuł przedstawia listę bohaterów występujących w mandze i anime Initial D.

Główni bohaterowie 

  – główny bohater serii. Chociaż wydaje się, że jest tylko licealistą bez znamiennych cech, został subtelnie przygotowany przez swojego ojca, by stać się jednym z najlepszych zawodników prefektury Gunma. Wynika to z jego pracy polegającej na dostarczaniu tofu po górskich drogach do jeziora Akina każdego ranka przez pięć lat podczas jazdy Toyota Sprinter Trueno AE86. Pracuje na pół etatu na stacji benzynowej ze swoim najlepszym przyjacielem Itsukim i liderem Akina Speedstars, Iketanim. Chociaż jest całkowicie niezainteresowany wyścigami, kiedy jego przyjaciele dyskutowali o technikach driftu, a sugestia Takumi o technice jest odrzucana jako amatorska, jego szef Yuichi Tachibana zdaje sobie sprawę z tego, że technika Takumiego jest znacznie bardziej zaawansowana. Po przejechaniu Keisuke Takahashiego na drogach, zaczyna on być zaangażowany w wyzwania związane z wyścigiem, co początkowo zgadza się zrobić dla drobnych nagród od ojca, takich jak korzystanie z samochodu dla przyjemności i posiadanie pełnego zbiornika paliwa. Początkowo lekceważy komentarze o tym, że jest zawodnikiem ulicznym i kocha jeździć, ale powoli akceptuje myśl, że cieszy się z emocji związanych z wyścigami ulicznymi. Chociaż nie jest członkiem Akina Speedstars, wkrótce ściga się z różnymi przeciwnikami z zespołów z regionu i okolic. W fabule Fourth Stage dołącza do Project.D Ryōsuke Takahashiego, który ma na celu podbój zespołów wyścigów ulicznych w innych prefekturach. Chociaż Takumi wydaje się łagodny i słabo myślący w serialu, okazjonalnie okazuje upór i silną wolę, jak kiedyś został zmuszony do wyścigów za czasów, gdy chodził do gimnazjum. Przyciąga uczucia koleżanki z klasy Natsuki Mogi, ale ich związek cierpi, gdy odkrywa, że Natsuki robi enjo kosai. W fabule Fifth Stage rozpoczyna przyjaźń z Miką Ueharą, licealistką, która jest golfistką.
  – ojciec Takumiego oraz właściciel sklepu tofu. Były zawodnik zjazdowy na górze Akina, on pasywnie kieruje rozwojem wyścigowym swojego syna Takumiego, zmuszając go do dostarczenia tofu do jeziora Akina za pomocą precyzyjnie dostrojonego AE86. Gdy silnik wyleci podczas wyścigu Takumi z drużynowym cesarzem, potajemnie wyposaża pojazd w znacznie mocniejszy silnik. Później nabywa własny pojazd, Subaru Imprezę WRX STi Type R Version V, w której pokonał Takumiego w zwykłym wyścigu, ale także sprawia, że Takumi prowadzi go od czasu do czasu, aby ten mógł się nauczyć, jak być lepszym kierowcą innych samochodów.
  – najlepszy przyjaciel Takumiego. Służy jako komiczna ulga w adaptacji anime, grając głośno i wstrętnie, ale nie mając wiele do poparcia. Pracuje na pół etatu na stacji benzynowej z Takumim i Iketanim i ma nadzieję kupić AE86 Levin, aby konkurować się z Trueno i dołączyć do Akina Speedstars. Kiedy przez pomyłkę kupuje gorszy AE85, denerwuje się, aż Takumi zabiera go na przejażdżkę i spontaniczny wyścig, pokazując, że umiejętności kierowcy mogą nadrobić różnicę. W końcu umieszcza naklejkę Speedstars na swoim samochodzie. Później instaluje turbosprężarkę w silniku, aby zwiększyć moc. Niektóre z bocznych opowieści z serii każą mu nawiązać związek z niektórymi dziewczynami.
  – członek zespołu Red Suns, jednego z najlepszych zespołów wyścigowych w prefekturze Gunma. Jest raczej rozzłoszczony i nie lubi przegrywać. W pierwszych rozdziałach i odcinku pierwszego sezonu anime jest zaskoczony, gdy przegrywa spontaniczny wyścig z AE86, który sprawia, że ten ostatni staje się rywalem. Przed wyścigami ulicznymi był liderem gangu Bōsōzoku. Poprawia swoje umiejętności i dołącza do swojego brata Ryōsuke jako specjalisty od jazdy pod górę w Project.D (który również rekrutuje Takumiego jako część zjazdową) rozpoczynając fabułę Fourth Stage. Chociaż odrzucił oferty zostania zawodowym zawodnikiem, podczas gdy w Project.D, ostatecznie akceptuje pod koniec serii.
  – lider zespołu Red Suns. On i jego młodszy brat Keisuke pojawili się w magazynach wyścigowych i są bardzo wysoko oceniani przez innych kierowców. Poza wyścigami studiuje medycynę na uniwersytecie i ostatecznie planuje pracę w klinice swojego ojca. Ryōsuke jest wzorowany na mentorze Keiichim Tsuchiyą ps. „Drift King”, emerytowanym kierowcy wyścigowym Kunimitsu Takahashiego. Ryōsuke jest bardzo mózgowym kierowcą, który często porywa dane techniczne na swoim laptopie. Jest też w stanie powiedzieć, jakie modyfikacje zostały wprowadzone do samochodu, po prostu go słysząc, i co kierowca jest w stanie po prostu obserwować podczas driftu. Przed utworzeniem Red Suns był nazywany  i był niepokonany przed swoim wyścigiem z Takumim. Jego najbliższym rywalem byłby Kyōichi Sudo z Team Emperor, z którym spierali się o teorie wyścigowe. Po stawieniu czoła Takumiemu w pierwszym sezonie anime, postanawia wycofać się z aktywnego ścigania i zarządzania za kulisami. On zakłada i montuje nowy zespół o nazwie Project.D, którego celem jest podbicie sceny wyścigów ulicznych w Japonii. W przypadku większości Fourth Stage i Fifth Stage jest on liderem i głównym trenerem zespołu i osobiście nie ściga się, pozostawiając jazdę Takumiemu i Keisuke. W Fifth Stage jest zaangażowany w fabułę z kolegą ze szkoły medycznej Rinem „Shinigami” Hojo, gdzie Ryōsuke wychodzi z emerytury, aby z nim się ścigać. Po rozwiązaniu Project.D nadal szuka nowych utalentowanych zawodników.

Grupy i drużyny wyścigowe

Akina Speed Stars 
Zespół składa się z grupy przyjaciół, którzy lubią ścigać się w czasie wolnym. Ich siedzibą w prefekturze Gunma jest góra Akina. Takumi nieoficjalnie ściga się z zespołem w fabułach pierwszego i drugiego etapu przed rekrutacją do Project.D.

  – lider drużyny Akina Superstars. Pracuje na lokalnej stacji benzynowej z Takumim i Itsukim, którzy biorą udział w wyścigach ulicznych, według wrażenia Kōichirō. Jedna z historii dotyczy jego spotkania i zakochania się w kierowcy Mako Sato z drużyny Impact Blue, ale kiedy dowiaduje się, że lubiła Ryōsuke, tęskni za swoją szansą, by być z nią; w Extra Stage 2 ma kolejną szansę, ale okoliczności nadal nie działają.

  – drugi w hierarchii kierowca zespołu Akina Superstars. Często spotyka się na stacji benzynowej, gdzie Iketani, Takumi i Itsuki pracują od czasu do czasu, zazwyczaj omawiając samochody i techniki jazdy z Iketanim i Yuichim. On i Iketani są przyjaciółmi od czasów liceum. Tak samo jak inni koledzy z drużyny, nie ma dziewczyny.

Myōgi Night Kids 
Rzucają wyzwanie drużynie Akagi Red Suns, a także Takumiemu. Oni również bezskutecznie zmierzyli się z Team Emperor. Najbardziej znanymi członkami są Takeshi Nakazato i Shingo Shōji.

  – członek drużyny Night Kids, który ściga się agresywnie i często szturcha samochód przeciwnika, aby stracić kontrolę. Faworyzuje i specjalizuje się w wyścigu zwanym „duct tape deathmatch” (lub też „gum tape deathmatch”), w którym każdy z kierowców wyścigu ma rękę przyklejoną taśmę do kierownicy. Myśli, że powinien prowadzić drużynę. Czasami on i Takeshi obserwują wyścigi między innymi zespołami, ale starają się zachować dystans od siebie, tak jakby byli obcy. W pierwszej odsłonie Extra Stage ujawniono, że on i Sayuki są przyjaciółmi z dzieciństwa.

Akagi Red Suns 
Pochodzą z góry Akagi w prefekturze Gunma. Prowadzą ich dwaj bracia Takahashi: Keisuke i Ryōsuke. Ich zespół ustanowił zasadę, aby zawsze ścigać się na torze przeciwników. W fabule Fourth Stage członkowie utworzyli nowy zespół wyścigowy o nazwie Project D.

  – jeden z najmłodszych członków Akagi Red Suns i ich najlepszym kierowcą po braciach Takahashi. Kenta absolutnie uwielbia Keisuke Takahashiego i pragnie udowodnić, że jest godny. Jego specjalnością jest jazda w mokrych lub deszczowych warunkach, jak często praktykował w tamtych czasach, aby zmniejszyć zużycie opon. W fabule pierwszego sezonu rzuca wyzwanie Takumiemu na mokry wyścig, myśląc, że nie jest przyzwyczajony do tego stanu, ale przegrywa, ponieważ Takumi był już przyzwyczajony do jazdy w takich warunkach pogodowych. Dołącza do Project.D w fabułach Fourth Stage, gdzie jeździ jednym z furgonetek pomocniczych i robi część jazdy na filmy instruktażowe z kursów.

Impact Blue 
Drużyna składa się z dwóch dziewczyn. Mako Sato jest kierowcą, zaś Sayuki nawigatorem. Ich specjalnością są wyścigi pościgowe, które są rozgrywane na wąskich drogach, takich jak Usui. Najpierw angażują się w historię, gdy Iketani spotyka Mako, a później rzucają wyzwanie Takumiemu w Usui. Są głównymi bohaterkami odcinka OVA Extra Stage 2.

  – kierowca zespołu, który zna się na technice, a nie wiedzy mechanicznej. Zainteresowała się Iketani po tym, jak spotkała go pod znakiem billboardu, gdzie pomaga w uruchomieniu jej samochodu. Po usłyszeniu, że Akina jest domem dla gwiazdy AE86, nakłania Iketani do rozpoczęcia wyścigu wyzwań pomiędzy Impact Blue a Takumim, oferując jej dziewictwo. Chociaż Impact Blue traci wyzwanie, planuje spotkać się z Iketanim pod znakiem billboardu, ale po kilku godzinach odjeżdża, zanim pojawia się Iketani, pozostawiając oboje ze złamanym sercem. W odcinkach Extra Stage 2 ona i Iketani spotykają się ponownie, ale napotykają kolejne nieporozumienia i kolejne opóźnione oczekiwanie. Pod koniec Extra Stage 2 rozwiązuje Impact Blue i uważa, że będzie profesjonalistką, robiąc to pod koniec Final Stage, stając się kierowcą wyścigowym dla profesjonalnego zespołu wyścigowego.
  – nawigatorka pokładowa Mako. Jest wesołą, wychodzącą dziewczyną, która regularnie szuka przystojnych facetów, takich jak bracia Takahashi. Uważa, że Takumi jest słodki i zaprasza go na basen po jego wyścigu z nimi. Jako nawigatorka zespołu kieruje Mako na temat czasu hamowania lub dryfowania i biegle posługuje się mechaniką wyścigów.

Emperor 
Jest wysoko wykwalifikowanym zespołem, który angażuje się w Second Stage. Pojazdy wyścigowe zespołu to Mitsubishi Lancer Evolution, które według nich są królem gór. Ich siedziba w prefekturze Tochigi to jednokierunkowa droga Irohazaki. Są niezwykle agresywnym zespołem, który ma na sobie kolekcję naklejek logo pokonanych przeciwników pociętych na pół i zamontowanych do góry nogami na spojlerze samochodu Seijiego Iwakiego.

  – lider i as jazdy zespołu. Jest spokojnym i opanowanym kierowcą, który wierzy w najwyższą wyższość swoich technik wyścigowych. W Second Stage staje się pierwszym zawodnikiem, który pokonał Takumiego w oficjalnym wyścigu, gdy ten ostatni spontanicznie rzucił mu wyzwanie, a następnie wysadził silnik na górze Akagi. Jednak w kolejnym wyścigu w Third Stage, który odbył się w Irohazace, ogłasza Takumiego zwycięzcą, gdy on zdołał oprzeć się wyprzedzeniu w pierwszej rundzie wyścigów. W Fourth Stage okazuje się, że był absolwentem szkoły Todo.
  – drugi w hierarchii kierowca zespołu Emperor. Ma dobre umiejętności wyścigowe, ale jest raczej arogancki i zbyt pewny siebie, a czasami nierozważny. Jest on również odpowiedzialny za to, że naklejki są cięte na pół umieszczone do góry nogami na tylnym spojlerze samochodu.

Project.D 
Zespół założony przez Ryōsuke Takahashiego. Jego celem jest zdobycie najlepszych kierowców w prefekturze Gunma oraz podróżowanie, aby rzucić wyzwanie innym drużynom w różnych prefekturach. Podczas rekrutacji Takumi Ryōsuke zauważył, że projekt potrwa około roku, zanim przejdzie do innej pracy.

Wsparciem dla zespołu są Kenta Nakamura z RedSuns oraz następujący członkowie załogi:

 Hiroshi Fumihiro
 Shuichi Matsumoto
 Tomiguchi

Seven Star Leaf 
Jeden z pierwszych zespołów, z którymi styka się Project.D na początku Fourth Stage.

 Toru Suetsugu
 Atsuro Kawai

Szkoła Todo 
Szkoła wyścigowa specjalizująca się w Hondach z napędem na przednie koła.

 Daiki Ninomiya
 Smiley Sakai
 Tomoyuki Tachi

Northern Saitama Alliance 
Sojusz między kilkoma zespołami wyścigowymi z prefektury Saitama.

 Wataru Akiyama
 Nobuhiko Akiyama
 Kyoko Iwase
 Sakamoto

Tsuchisaka Lan Evo Team 
Podejrzany zespół, który wygrywa brudnymi metodami.

 Aikawa
 Ichijo

Purple Shadow 
Dwóch legendarnych zawodników o pseudonimie „Godarm” i „Godfoot”, odnoszących się odpowiednio do ich jednoręcznej techniki sterowania i doskonałej kontroli akceleratora.

 Tohshiya Joshima
 Kozo Hoshino

Cztery linie obrony prefektury Kanagawa

Team 246 

 Satoshi Omiya
 Kobayakawa

Racing Team Katagiri Street Version 
Drużyna składa się składająca się z profesjonalnych zawodników.

Jeden z ich kierowców, Kai Kogashiwa, jest synem starego rywala Bunty, Kena Kogashiwy. To właśnie Ken wprowadził Kaia do świata wyścigów od najmłodszych lat, uczestnicząc w zawodach kartingowych, dzięki którym stał się specjalistą w środkowych silnikach z napędem na środkowe koła i samochodami z tylnym napędem. Przed przejściem do wyścigów ulicznych Kai był najszybszym motocyklistą w Irohazace.

 Kai Kogashiwa
 Hideo Minagawa

Team Spiral 

 Ruyuji Ikeda
 Hiroya Okuyama
 Junichi Sakamoto

Sidewinder 
Każdy członek Project.D ma połączenie z każdym członkiem tego zespołu.

 Go Hojo
 Shinji Inui
 Rin Hojo
 Eiji Kubo

Pozostali bohaterowie 

  – atrakcyjna koleżanka ze szkoły, który zaprzyjaźnia się z Takumim i staje się jego potencjalnym zainteresowaniem miłosnym. Po zerwaniu ze swoim chłopakiem Miki w gimnazjum angażuje się w enjo-kōsai z mężczyzną w średnim wieku, którego nazywa „Papa”. W mandze, kiedy Takumi w końcu dowiaduje się o tym związku, rzuca wyzwanie i cierpi swoją pierwszą oficjalną stratę wyścigową drużynie Emperor, podczas zakończenia filmu live–action, gdy Takumi odkrywa parę wychodzącą z hotelu miłosnego. Po tym odkryciu Natsuki kończy swój związek z Papą i próbuje pogodzić się z Takumim; w mandze bierze nawet pracę na pół etatu na stacji benzynowej (w anime pracuje na pół etatu w restauracji typu fast food). W tomie 17 mangi i pod koniec Third Stage ona i Takumi rozstają się ze sobą, by znaleźć własne marzenie w Tokio i obiecać, że się odnajdą.
  – szef stacji benzynowej, na której pracują Takumi i przyjaciele. On i Bunta są starymi przyjaciółmi, którzy razem ścigali się w młodości, i często rozmawiają o Takumim i jego zaangażowaniu w lokalne wyścigi. Działa jak postać ojca dla facetów w Akina Speedstars.
  – młodsza siostra Wataru i była miłością zainteresowaną Itsuki w Second Stage. Przybyła do prefektury Gunma z Saitamy, aby pracować w gospodzie ciotki, ale wyjechała po tym, jak został wrobiony przez jakiegoś starszego pracownika w błąd. Spędza czas z Itsukim podczas Fourth Stage, kiedy zerwała z facetem, ale widzi go jako przyjaciela, gdy słucha rad Itsuki, w końcu nadrabiając zaległości i pozostawiając Itsukiego zdewastowanego.
  – członek klubu piłkarskiego liceum, do którego uczęszczał Takumi. W gimnazjum, kiedy był w szatni chwaląc się swoimi seksualnymi wyczynami z Natsuki, Takumi był tak zły, że go uderzył. W Third Stage ponownie spotyka się z Natsuki, ale próbuje ją uprowadzić, dopóki Takumi go nie ścignie, lecz Miki nie ściga się.
  – licealistka, która zainteresowała się Takumim podczas gdy należał do Project.D w Fifth Stage. Po raz pierwszy pojawia się tam, gdzie daje plaskacza Takumiemu za wysadzenie jej najlepszej przyjaciółki Tomoko, ale później odkrywa, że facet podszywa się pod Takumiego i przeprasza. Jest utalentowaną golfistką, którą wychowywał jej ojciec, aby uprawiać sport we wczesnym okresie życia. Ze względu na podobne cele życiowe ona i Takumi dogadują się, a później stają się parą.
  – młodsza kuzynka Ryōsuke i Keisuke. Wygląda na to, że chodzi do gimnazjum, gdzie od czasu do czasu jest odbierana przez Ryōsuke w jego samochodzie. Działa również jako jej osobisty opiekun na studiach i często zostaje w rezydencji Takahashich. Pociesza Ryōsuke podczas ich wspólnych rozmów. Z drugiej strony jej relacje z Keisuke składają się głównie z łagodnych sprzeczek rodzeństwa.
  – kobieta, przez którą Ryōsuke i Rin Hojo byli w konflikcie przez 3 lata, co ostatecznie zakończyło się zjazdem na śmierć i życie w Hakone. Wcześniej miała być żoną Rin w aranżowanym małżeństwie ustalonym przez ich ojców. Uczęszczając do szkoły medycznej z Rin, poznała Ryōsuke, który był rok młodszy od niej i zakochał się w nim. Oboje naprawdę się lubili. Uznała, że nie może przejść małżeństwa i zakończyła sprawy z Rin, która naprawdę kochała ją z głębi serca. W przypływie gniewu i smutku Rin zagroziła ojcu, przysięgając, że jego ojciec sprawi, że jego życie stanie się niewiarygodnie nie do zniesienia. Nie mogąc znieść możliwości, że jej działania negatywnie wpłyną na jej rodzinę, popełniła samobójstwo. Jej śmierć zmusiła Rin do wycofania się z wyścigów ulicznych i stania się samotnikiem zamkniętym w domu. W trzecią rocznicę jej śmierci Rin wyszła z odosobnienia i rzuciła Ryōsukemu wyzwanie na wyścig śmierci na ziemi ojczystej. Ryōsuke akceptuje to, że oboje potrzebowali pewnego rodzaju zamknięcia w stosunku do Kaori. Pod koniec bitwy obaj mężczyźni mogli pozostawić za sobą przeszłość, nie zapominając jednocześnie o niej.

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listy postaci fikcyjnych